O Idrettsforeningen Fram, mais conhecido como Fram Larvik para evitar confusão com outras equipes, é um clube esportivo de Torstrand em Larvik, Noruega fundado em 15 de janeiro de 1894. Possui seções de futebol, atletismo, handebol e patinação de velocidade.

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1894